

Toponyme 

 Garonne, fleuve d’Europe, qui se jette dans l’océan Atlantique.

Navire 
L'A605 Garonne, bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) de classe Loire de la Marine nationale.

Oeuvre 

 Garonne, mini-série télévisée française.

Voir aussi 
 Verdun-sur-Garonne, une commune française située dans le sud du département de Tarn-et-Garonne